Kobieta samotna – film z 1981 roku
  Kobieta samotna – film z 1983 roku